La Casa Gassó Vidal és una obra de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És la seu de l'Arxiu Joan Maragall.

Descripció 
La casa, a finals del , formava part d'un conjunt de cases situades al nord del nucli urbà de Barcelona, unes cases per a la burgesia. Eren cases més aviat baixes, d'una o dues plantes i amb un jardí.

Originalment, la casa era un edifici aïllat, a quatre aigües, composta per una planta baixa, dues plantes, un sostremort i terrat, i estava envoltada per un jardí en forma d'u. L'entrada principal era per la part posterior de la casa i s'accedia per una reixa que donava al jardí.

La façana principal, la que donava al carrer Alfons XII, estava dividida en dos parts. La planta baixa, amb tres obertures, era la zona més senzilla i sòbria a nivell decoratiu. Així ressaltaven els dos pisos superiors, dividit en tres cossos simètrics. La zona central destacava gràcies a unes pilastres estriades que acabaven amb uns capitells corintis i que agafaven els dos pisos superiors.A més, els balcons de ferro forjat d'aquest cos central eren de dimensions més grans que els dels cossos laterals. A més, aquest cos central estava rematat per un frontó triangular, accentuant la monumentalitat de l'edifici.

Al 1957 es va transformar en una finca de pisos, afegint dues plantes superiors i afectant a l'estructura original, el jardí i, sobretot, a la façana. La torre passà a èsser un edifici entre mitgeres, perdent l'accés del jardí des del carrer. S'eliminà la cornissa que coronova l'edifici i el frontó triangular, per afegir-hi els dos pisos que hi ha actualment.

Avui dia, a la planta baixa, on s'hi troba l'arxiu de Joan Maragall, es conserven algunes estances tal com eren a principis del , quan hi vivia el poeta, amb el mobiliari original, quadres de la col·lecció, objectes, etc., amb un marcat estil isabelí.

Història 
La primera referència documental que s'ha trobat de la finca és en el Registre de la Propietat, datada de 1854, en el que consta que el propietari era Jaume Isern i Gener i que li comprà a Rosa Hostal, vídua de Vilarós. El senyor Isern li va vendre Jose Gasó i Martí i aquest, anys més tard, a Josep Jaum Comes. Segurament, un d'aquests últims, va sol·licitar al 1881 la casa a nivell de façana.

Al 1899, Joan Maragall es va instal·lar amb la seva família i va comprar la casa per 50.000 pessetes.

Al 1984, seguint el testament de Clara Noble, dona de Joan Maragall, la família va cedir la propietat a la Generalitat, inaugurant-se l'arxiu del poeta l'any 1993.

Referències 

Patrimoni monumental de Sarrià - Sant Gervasi
Edificis neoclàssics de Barcelona
Edificis de Sarrià - Sant Gervasi